Boaventura — nome pelo qual é conhecido São Boaventura de Bagnoregio, teólogo franciscano e Doutor da Igreja
Boaventura de Sousa Santos — sociólogo português
Carlos José Boaventura Kloppenburg — bispo católico que combatia o espiritismo, o protestantismo e as religiões afro-brasileiras
Boaventura da Costa — liurai de Timor que em 1911-1912 liderou a Revolta do Manufai contra a presença portuguesa na ilha
José Boaventura Sá Rosa — músico brasileiro

Ver também
 Boa Ventura
 Buenaventura (desambiguação)
 San Buenaventura (desambiguação)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos